Ranoidea bulmeri – gatunek mało znanego egzotycznego płaza bezogonowego z podrodziny Pelodryadinae w rodzinie Pelodryadidae.

Występowanie 
Zwierzę zamieszkuje Papuę-Nową Gwineę (dokładniej góry Schrader oraz Star). Obecności zwierzęcia w przyległej Indonezji nie potwierdzono.

Litoria bulmeri bytuje na wysokościach pomiędzy 1600 i 2200 metrów nad poziomem morza.

Jej siedlisko stanowi prawdopodobnie wilgotny las równikowy. Zamieszkuje pośród roślinności w okolicy wartkich górskich strumieni.

Rozmnażanie 
Prawdopodobnie zachodzi w strumieniach.

Status 
Zwierzę spotyka się rzadko.

Przypisy 

Płazy Australii
Pelodryadidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1968 roku